Адо́льф Эрма́н (, настоящее имя Констан Эрман, ; ,  — , ) — французский  и .

Биография 
Окончил Парижскую консерваторию (1841), ученик Франсуа Абенека. Изучал также композицию под руководством Эме Леборна. Автор фантазий на темы популярных опер для скрипки и фортепиано и другой лёгкой музыки для своего инструмента. Наибольшей популярностью пользовались составленные Эрманом (частично — вместе с пианистом Эженом Кеттерером) сборники технически несложных обработок популярных мелодий: «Первые шаги юного скрипача» (), «Жемчужины юного скрипача» (), «Успехи юного скрипача» () и т. д.

На рубеже XIX—XX веков широкое хождение имела святочная история о том, как трое мальчишек встретили нищего старика-скрипача, который больше не мог играть, и устроили в его пользу уличный концерт, — а когда выросли, то стали композитором Шарлем Гуно, оперным певцом Гюставом Роже и скрипачом Адольфом Эрманом.

Примечания

Ссылки 
 

Академические музыканты Франции